La Malassise, parfois appelé pensionnat Saint-Joseph, est un ensemble scolaire privé catholique regroupant un collège et un lycée d'enseignement général situé à Longuenesse, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Lors de la rentrée 2016, l'établissement accueille  élèves. L'établissement possède également un internat, qui accueillait 354 élèves en 2010.

Histoire 

La Malassise est un ancien établissement tenu à l'origine par des jésuites. L'établissement est appelé Malassise car il chevauche trois villes (St-Omer, Longuenesse, Blendecque).

En 1970, un incendie ravage la plus grande partie du bâtiment principal. La reconstruction, rapidement menée, est l'occasion d'aménager les étages supérieurs en chambres individuelles pour les internes.

Formation

Collège 
Le collège accueille 476 élèves en 2016 répartis de la sixième à la troisième.

Lycée 
Le lycée accueille 533 élèves en 2016 répartis dans :
 7 classes de seconde
 6 classes de première 
 6 classes de terminale

Équipement 
L'établissement dispose de son propre restaurant scolaire, d'une salle de sport, de laboratoires de physique-chimie et de langues ainsi que de deux CDI. Il y a également un internat pour garçon au collège et d'un internat mixte au lycée. Un nouveau bâtiment accolé au collège a récemment été construit, agrandissant l'internat pour filles du lycée.

Résultats

Classement du lycée 
En 2015, le lycée se classe  sur 43 au niveau départemental en termes de qualité d'enseignement, et  au niveau national. Le classement s'établit sur trois critères : le taux de réussite au bac, la proportion d'élèves de première qui obtient le baccalauréat en ayant fait les deux dernières années de leur scolarité dans l'établissement, et la valeur ajoutée (calculée à partir de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leurs résultats au diplôme national du brevet).

Résultats au baccalauréat 

Pourcentage de réussite au bac

Diplôme national du brevet 
Pourcentage de réussite au brevet

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de l'établissement

La Malassise
Collège privé en France
Lycée privé en France
Internat français
Organisme fondé en 1866